En enginyeria es denomina  tracció  l'esforç a què està sotmès un cos per l'aplicació de dues forces oposades que tendeixen a estirar.

 En automobilisme es refereix a la localització (font) de la força de moviment a les rodes i pot ser:
 Tracció davantera
 Tracció posterior
 Tracció a les quatre rodes
 Tracció animal